Josip Batinić SJ (Uskoplje, 1963.), hrvatski katolički svećenik, isusovac, duhovni pisac i pastoralni radnik.

Životopis 
Redovni studij filozofije i teologije završio je kod isusovaca u Zagrebu. Zaređen za svećenika 1993. godine. Obavljao je dvije godine odgojnu službu generalnoga prefekta u Dječačkom sjemeništu na Šalati u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu magistrirao je s temom Načelo i temelj duhovnih vježbi sv. Ignacija. Po završetku studija tijekom četiri godine obavljao je dužnost odgojitelja isusovačkih novaka. Nakon toga bavi se vođenjem i davanjem duhovnih vježbi te pastoralnim radom.

Djelo 
 2011. U potrazi za porukom Riječi: Razmišljanje nad otajstvima vjere i života. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.

Izvori 

Hrvatski katolički svećenici
Hrvatski isusovci
Životopisi, Uskoplje